Rajd Estonii 2014 (5. Rally Estonia) – 5 edycja Rajdu Estonii rozgrywanego w Estonii. Rozgrywany był od 17 do 19 lipca 2014 roku. Była to ósma runda Rajdowych Mistrzostw Europy w roku 2014. Składała się z 15 odcinków specjalnych. Do udziału w rajdzie zgłosiły się trzy polskie załogi:
 

Piąty rajd auto24 Rally Estonia wygrał w swoim pierwszym starcie w tegorocznych mistrzostwach Europy gospodarz Estończyk Ott Tänak jadący Fordem Fiestą R5, wyprzedził on o ponad czterdzieści sekund Rosjanina Aleksieja Lukjanuka i o prawie minutę swojego rodaka Timmu Kõrge. Żadnemu z Polaków nie udało się ukończyć tego rajdu. Trofeum Colin McRae ERC Flat Out Trophy wręczono Aleksieja Lukjanuka, zwycięzcy czterech odcinków specjalnych (OS)..

W rajdzie prowadzono dodatkową klasyfikację ERC GRAVEL MASTERS. Zawodnicy osobno punktowani byli za przejazd każdego Os-u na szutrowej nawierzchni. Punktowanie następuje według klucza: pierwsze miejsce - 10 pkt, drugie - 6 pkt, trzecie - 4 pkt, czwarte - 2 pkt i piąte - 1 pkt.

Punktacja ERC Gravel Master rajdu Estonii 2014 (pierwszych pięciu zawodników)

Punktacja ERC Gravel Master po 3 rundach (pierwszych pięciu zawodników)

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki rajdu

Klasyfikacja po 7 rundach RME 2014 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Dodatkowo po każdym etapie (dniu) rajdu prowadzona jest osobna klasyfikacja, w której przyznawano punkty według klucza 7-6-5-4-3-2-1 (jeżeli dany etap obejmował przynajmniej 25% długości odcinków specjalnych rajdu). Do klasyfikacji zaliczane są cztery najlepsze wyniki spośród sześciu pierwszych rajdów oraz cztery najlepsze wyniki w sześciu ostatnich rajdach w sezonie.

Przypisy 

Estonia
Rajd Estonii
2014 w Estonii